Долг — многозначное слово:
 Долг, в праве — обязательство, возникающее в результате сделки, невыполнение которого влечет за собой возмещение вреда по решению суда.
 Долг, в философии — внутренне принимаемое (добровольное) моральное обязательство.
 Родительский долг;
 Воинский долг;
 и другие.
 Долг, в экономике — денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику с условием их возврата в будущем и выплаты вознаграждения.
Долг  — (S.T.A.L.K.E.R.) военизированная группировка, образованная бывшими военными. Одна из самых старых группировок в Зоне, имеет чёткий устав и цель — защиту мира от порождений Зоны. Отлично оснащены и организованы, являются одной из сильнейших группировок Зоны.

Фильмы 
 «Долг» — советский телевизионный фильм 1977 года.
 «Расплата» (англ. The Debt, дословный перевод — «Долг») — американский фильм 2010 года английского режиссёра Джона Мэддена.

См. также 
 Зов долга
 Долг в любви
 Долг первой заповеди